Inostroza ist der Name von

 Enrique Inostroza (* 1921), chilenischer Marathonläufer
 Juan Inostroza (1942–1989), chilenischer Fechter
 Paris Inostroza (* 1972), chilenischer Fechter
 Raúl Inostroza (* 1921), chilenischer Mittel- und Langstreckenläufer